Oöphoi — проект итальянского эмбиент-музыканта Джанлуиджи Гаспаретти.

Биография 

Помимо музыкальной деятельности, Гаспаретти был известен как редактор итальянского журнала Deep Listenings, посвященного эмбиенту и атмосферной музыке, для которого он взял интервью у таких известных артистов, как Стив Роуч и Майкл Стернс (). Музыка Oöphoi, насыщенная семплами таких инструментов, как поющие чаши и флейты, использующая полевые записи, может быть охарактеризована как статичный, минималистичный эмбиент, зачастую имеющий медитативный и духовный подтекст.

Джанлуиджи Гаспаретти скончался 12 апреля 2013 года после долгой болезни.

Дискография

Соло-альбомы 
 1996 Static Soundscapes: Three Lights at the End of the World (Hic Sunt Leones)
 1998 Behind The Wall Of Sleep (Due Acque)
 1998 Night Currents (Due Acque)
 1998 The Spirals Of Time (Aurora)
 2000 Mare Vaporum (Due Acque)
 2001 Mare Tranquillitatis (Due Acque)
 2002 Athlit (Hypnos Recordings)
 2002 Bardo (Electroshock Records)
 2003 Mare Imbrium (Nextera)
 2003 The Dreams Of Shells (Mystery Sea)
 2003 The Rustling Of Leaves (Due Acque)
 2004 Dreams (Umbra)
 2005 As We Slip Away To Dream (Penumbra)
 2005 Awakening The Nagas (Penumbra)
 2005 Hymns To A Silent Sky (Nextera)
 2005 Khumba Mela 2005, (Penumbra)
 2005 Signals From The Great Beyond (Gears Of Sand)
 2005 The Sun Is Falling In A Sea Of Blood (Penumbra)
 2005 Vertigo (Penumbra)
 2006 Amnios (Umbra)
 2006 Aquos — The Complete Drones (Umbra)
 2006 Dreams Part One (Faria Records)
 2006 Dreams Part Two (Faria Records)
 2006 Dreams Part Three (Faria Records)
 2007 Arpe Di Sabbia (Nextera)
 2008 An Aerial View (Glacial Movements Records)
 2008 Potala (Substantia Innominata)

Совместные записи

С Mathias Grassow и Amir Baghiri 
 1999 Upuaut (Due Acque)

С Клаусом Визе 
 1999 Wouivre (Aurora)
 2005 A Call, An Echo (Penumbra)
 2005 The Light Sweeps All The Mist Away (Penumbra)
 2006 Cherua (Umbra)
 2006 Deva Mela (Penumbra)

С Tau Ceti 
 2001 Celestial Geometries (Arya)
 2003 Subterranea (Nextera)
 2004 Archaic Oceans (Umbra)
 2005 Le Torri Del Silenzio (Penumbra)
 2005 Lifting The Veil (Penumbra)
 2006 Algol (Penumbra)
 2006 Australis (Penumbra)
 2006 Borealis (Penumbra)

С Луизой Джон-Крол 
 2005 I Hear The Water Dreaming (Prikosnovénie)

С L.E.M. 
 2005 Leteph (Penumbra)
 2005 The Sacred Orbit (Umbra)
 2006 Aludra (Penumbra)
 2006 Substrata (Penumbra)
 2006 The Gates Of Aldebaran (Penumbra)
 2006 Trifida (Penumbra)

С Netherworld 
 2005 Postcards From The Void (Penumbra)

С Perceptual Defence 
 2005 Where The Green Ants Dream (Penumbra)

С Paul Vnuk Jr. 
 2006 Distance To Zero (Hypnos)

С Paradin 
 2006 Nocturnes (Umbra)

С Faryus 
 2007 Forgotten Rituals (Faria Records)

С Enrico Coniglio как AQUA DORSA 
 2009 Cloudlands (Glacial Movements)
 2013 The November Earth (gterma)

Компиляции и сборники 
 2001 Time Fragments Vol. 1 — The Archives 1995/1997 (Due Acque)
 2001 Time Fragments Vol. 2 — The Archives 1998/1999 (Due Acque)
 2001 Time Fragments Vol. 3 — The Archives 1999/2000 (Due Acque)
 2004 Dust In The Wind — The Works, 1995—2003 (Umbra)
 2005 Time Fragments Vol. 4 — Garden Of Earthly Delights (Umbra)
 2005 Time Fragments Vol. 5 — Wastelands (Umbra)
 2005 Time Fragments Vol. 6 — Between Nothingness And Eternity (Umbra)
 2006 EP Collection Vol. 1 (Penumbra)
 2006 EP Collection Vol. 2 (Penumbra)
 2006 EP Collection Vol. 3 (Penumbra)
 2006 EP Collection Vol. 4 (Penumbra)
 2006 EP Collection Vol. 5 (Penumbra)
 2006 EP Collection Vol. 6 (Penumbra)
 2006 EP Collection Vol. 7 (Penumbra)
 2006 EP Collection Vol. 8 (Penumbra)
 2006 EP Collection Vol. 9 (Penumbra)
 2007 Whispers From The Noisy Void (Umbra)

Ссылки 
 Сайт памяти
 
 
 

Музыкальные продюсеры Италии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1958 году